Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Félix Mantilla che ha battuto in finale Markus Hipfl che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 1-0.

Teste di serie 

Assente
 Michail Južnyj (primo turno)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)
 David Sánchez (secondo turno)

 Germán Puentes (primo turno)
 Tommy Robredo (quarti di finale)
 José Acasuso (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2001